El Torneig de les Sis Nacions 2019 de rugbi, o també denominat 2019 Guiness 6 Nations a causa del patrocini de la marca de cervesa Guiness, és la 20a edició d'aquest torneig en el format de Sis Nacions i la 125a si es tenen en compte els altres formats d'aquesta competició. El torneig començà el 1 de febrer i acabà el 16 de març de 2019.

Gal·les aconsegueix el seu vint-i-seté títol amb un Gran slam.

Països participants

Classificació

Resultats

Jornada 1 

Notes:
 Els francesos Paul Willemse, Grégory Alldritt i Romain Ntamack van fer el seu debut internacional

Notes:
 Els escocesos Sam Johnson, Jake Kerr, Gary Graham i l'italià Dave Sisi (Itàlia) debutaven a nivell internacional.
 Leonardo Ghiraldini arriba a la seva cap número 100.
 Fou el 66è partit de Sergio Parísse en un partit del torneig, el màxim per a qualsevol jugador.

Jornada 2 

Notes:
 Es la derrota més gran de França contra Anglaterra des de la derrota 37-0 l'any 1911, així com la seva derrota més gran en un partit del cinc/sis nacions.

Jornada 3 

Notes:
 Etienne Falgoux (França) fa el seu debut internacional.
 França guanya el Auld Alliance Trophy per primera vegada.

Jornada 4

Jornada 5 

Notes:
 Marco Zanon (Itàlia) debutava internacionalment

Referències 

2019
Sis Nacions 2019